В математике, в области диофантовых приближений, теорема Давенпорта — Шмидта определяет, насколько хорошо действительные числа специального вида могут быть аппроксимированы другим специальным видом чисел. А именно, она утверждает возможность получить хорошее приближение к иррациональным числам, которые не являются квадратичными, используя квадратичные иррациональные числа или просто рациональные числа. Теорема названа в честь Гарольда Дэвенпорта и .

Теорема 
Для рационального или квадратичного иррационального числа  существуют уникальные целые числа ,  и  такие, что хотя бы одно из них не равно нулю, первое ненулевое из них положительно, они взаимно просты, и выполняется

 

Если  — квадратичное иррациональное число, в качестве ,  и  можно взять коэффициенты его минимального полинома. Если  рационально, примем . Используя эти целые числа, однозначно определённые для каждого такого , высоту  задаётся по формуле

 

Теорема утверждает, что для любого действительного числа , которое не является ни рациональным, ни квадратичным иррациональным, можно найти бесконечно много действительных чисел , которые являются рациональными или квадратичными иррациональными и которые удовлетворяют неравенству

 

где  — любое действительное число, удовлетворяющее .

Хотя эта теорема связана с теоремой Рота, её реальное использование заключается в том, что она эффективна в том смысле, что постоянная  может быть определена для любого заданного .

Примечания

Литература 
 Schmidt Wolfgang M. Diophantine approximation // Lecture Notes in Mathematics 785. Springer. (1980 [1996 with minor corrections])
 Schmidt Wolfgang M. Diophantine approximations and Diophantine equations // Lecture Notes in Mathematics, Springer Verlag 2000.

Ссылки 
 

Теоремы теории чисел
Диофантовы приближения